Карантин (фильм, 1968)
 Карантин (фильм, 1983) — СССР, режиссёр Илья Фрэз.
 Карантин (фильм, 1989)
 Карантин (фильм, 2007)
 Карантин (фильм, 2008) (Quarantine) — американский ремейк испанского фильма ужасов «Репортаж» (2007).
 Карантин 2: Терминал (Quarantine 2: Terminal).
 Карантин (фильм, 2015) (Containment)
 КАРАнтин (фильм, 2021) — Россия, режиссер Диана Ринго